Argentré est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Argentré (Mayenne), commune française du département de la Mayenne en région Pays de la Loire ;
 Argentré-du-Plessis,  commune française du département d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne.

Patronyme 
 Bertrand d’Argentré, (1519-1590), juriste et historien français ;
 Famille du Plessis d'Argentré, famille d'ancienne noblesse bretonne, admise aux honneurs du Louvre en 1774, qui tire son origine et son nom de la terre du Plessis à Argentré-du-Plessis.

Homonymie de patronyme